RSC Čechie Slaný je český futsalový klub ze Slaného, hrající od sezóny 2019/20 českou futsalovou Divizi, skupina A.

Klub byl založen v roce 1993 skupinou bývalých spolužáků slánského gymnázia pod názvem Čechie Slaný. V roce 1995 vrcholí silné rozpory ve vedení, kvůli čemuž byl později založen konkurenční klub R.S.C. Slaný. Opětovné sloučení přichází v roce 1998, nový klub získal svůj současný název RSC Čechie Slaný. V sezóně 2003/04 se klub dočkal největšího úspěchů, když se mu podařilo ze druhého místa postoupit do nejvyšší soutěže. Z nejvyšší soutěže ovšem vypadl hned následující sezónu, když se umístil na posledním dvanáctém místě.

Své domácí zápasy odehrává klub ve sportovní hale BIOS Slaný.

Historické názvy 

Zdroj:

 1993 – Čechie Slaný
 1998 – RSC Čechie Slaný

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální klubové stránky 
 

České futsalové kluby
Futsal ve Středočeském kraji
Futsalové kluby založené v roce 1993
Čechie Slaný
Fotbal ve Slaném